Comandini est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Adele Comandini (1898-1987), scénariste américaine ;
  (1853-1923), journaliste et homme politique italien, directeur politique du Corriere della Sera
  (1893-1967), avocat, antifasciste et homme politique italien ;
  (1815-1893), patriote italien ;
 Gianni Comandini (1977-), ancien footballeur italien
 , avocat, journaliste, homme politique et ministre italien.

Patronyme italien